Ставки () — посёлок в Горловский городской совет Донецкой области Украины. Под контролем Донецкой Народной Республики.

География 
В Донецкой области имеется одноимённый населённый пункт — посёлок Ставки в составе города Лиман.

К западу от населённого пункта проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение).

Соседние населённые пункты по странам света

Под контролем ВСУ 
СЗ: Новгородское

З: Новосёловка, Троицкое

ЮЗ: Верхнеторецкое

Под контролем ДНР 
С: Широкая Балка

СВ: Озеряновка, город Горловка, Фёдоровка

В: Михайловка, Пятихатки

Ю: Пантелеймоновка, Красный Партизан

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 34 человека.

История 
В 1945 г. Указом Президиума ВС УССР хутор Батмановка переименован в Ставки

Местный совет 
84693, Донецкая обл., Горловский городской совет, пос. Озеряновка, ул. Рихтера, 1, тел. 5-12-95. Телефонный код — 6242.

Примечания

Ссылки 
 Ставки на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Населённые пункты Горловского городского совета